One Man Band, gruppo musicale composto da un solo musicista
 One Man Band, cortometraggio animato della Pixar del 2006
 One Man Band – album di Francesco Buzzurro
 One Man Band – album di James Taylor
 One Man Band – singolo di Jack Savoretti
 One Man Band Man – album di Swizz Beatz